helm – jeden z lokalnych wiatrów nazwanych
 Helm – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 Helm – jednostka osadnicza w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Marion